

Geografia
 Alberga – area urbana della Svezia situata nel comune di Eskilstuna, contea di Södermanland.
 Ålberga – area urbana della Svezia situata nel comune di Nyköping, contea di Södermanland

Persone
 Eleanor Alberga (1949) – compositrice giamaicana
 Giuseppe Alberga (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano